Лабер:

 Лабер, Гадамар
 Лабер (город в Германии)
 Лабер (гора)